SFP () — промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов), используемых для передачи и приема данных в телекоммуникациях.

Назначение 
Модули SFP используются для присоединения платы сетевого устройства (коммутатора, маршрутизатора или подобного устройства) к оптическому волокну или неэкранированной витой паре, выступающими в роли сетевого кабеля.

Модуль SFP пришёл на смену более громоздкому модулю GBIC. Модуль имеет разъём, сопоставимый по размеру с разъёмом 8P8C, то есть позволяет на 1 юните (1U) 19-дюймового телекоммуникационного оборудования разместить до 48 оптических портов.

Наиболее распространённые области применения SFP-модулей — передача данных в телекоммуникационных сетях на скоростях выше 100 Mbps с использованием следующих технологий:
 Ethernet: 100 Mbps, 1 Gbps, 1,25 Gbps, 10 Gbps, 20 Gbps
 SDH: STM-1 (155 Mbps), STM-4 (622 Mbps), STM-16 (2488 Mbps)
 Fibre Channel: 1, 2, 4, 8, 16, 32 Gbps

Также встречаются универсальные SFP-модули, которые способны транспортировать как 100 Мбит Ethernet, 1 Гбит Ethernet, так и STM4 и STM16-потоки.

В основном, для подключения к модулю используется один разъем типа LC или SC (такие модули еще называют "одноглазыми") либо два разъема LC ("двуглазые" модули). Оптические модули с одним разъемом мультиплексируют сигнал, обеспечивая дуплексную передачу по одному волокну. Такие модули обычно содержат в своем названии маркировку Bi-Directional, BiDi, или название технологии мультиплексирования (WDM,DWDM,CWDM...). Также существуют модули с электрическим интерфейсом и разъёмом RJ45.

Для использования в 10 Гбит сетях появились новые форм-факторы модулей XFP, X2, XENPAK. Они отличаются большими габаритами, чем SFP. Также популярна модификация разъема SFP для скоростей в 10 Гбит - SFP+. Стандартно используются разъёмы типа LC или SC.

Типы SFP-модулей 
Доступны SFP модули в вариантах для различных типов физического носителя (медные кабели с витой парой, многомодовые или одномодовые волоконно-оптические кабели) и с различными характеристиками приёмника (RX) и передатчика (TX) для волоконно-оптических кабелей, что позволяет выбирать для использования соответствующую комбинацию из принимающего и передающего каналов для обеспечения необходимой оптической или электрической досягаемости, исходя из используемого (доступного) типа физического носителя. Трансиверы также различаются по дальности и скорости передачи. Модули SFP обычно доступны в нескольких различных категориях.

Разновидности SFP-модулей для волоконно-оптических кабелей по длинам волн и их обозначения:
 850 нм 550 м MMF — SX
 1310 нм 10 км SMF — LX
 1550 нм (40 км — EX, 80 км — ZX, 120 км — EZX) и DWDM.
 1310/1550 нм 10 км SMF — BX
Существует также CWDM и одноволоконные двунаправленные (1310/1550 нм UpStream/DownStream) SFP-модули.
 1270~1610 нм 40 км,80 KM, SMF — CWDM

Технические характеристики Ethernet SFP-модулей 
 Спецификации: SFF-8074i
 Скорость работы: 1250 Мбит/с
 Стандарт: IEEE802.3z
 Допускается «горячая» замена модуля, без выключения электропитания оборудования (hot-swap)
 Тип оптического волокна: многомодовое (MM) или одномодовое (SM)
 Напряжение питания: 3,3 В
 Габаритные размеры: 14,60 x 56,60 x 13,35 мм
 Характеристики лазера: класс 1, удовлетворяет требованиям: EN 60825-1, 21 CFR 1040.10 и 1040.11. Излучение лазера безопасно для глаз.

Digital Diagnostics Monitoring 

Современные оптические SFP-модули имеют поддержку цифрового мониторинга диагностики (Digital Diagnostics Monitoring — DDM), функционирующего в соответствии с отраслевым стандартом SFF-8472. Другими словами, эта функция также известна как функция цифрового оптического контроля (digital optical monitoring — DOM).

См. также 
 GBIC
 DDM

 SFP+
 QSFP

Примечания

Ссылки 
 Статья о качестве и надежности SFP модулей, часть 1 
 Статья о качестве и надежности SFP модулей, часть 2 

Волоконно-оптическая связь
Сетевое оборудование
Ethernet